Женский турнир по баскетболу 3×3 на летних Олимпийских играх 2020 года прошёл с 24 по 28 июля 2021 года. В соревновании приняли участие 8 сборных. Матчи женского турнира пройдут в Городском спортивном парке Аоми в Токио. Баскетбол 3×3 дебютировал в программе Олимпийских игр.

Первыми олимпийскими чемпионками стала сборная США, составленная из баскетболисток, выступающих в WNBA. В финале американки обыграли российских баскетболисток со счётом 18:15, выступавших на Играх в Токио по решению МОК в составе сборной Олимпийского комитета России. Обладательницами бронзовых наград стали лидеры мирового рейтинга сборная Франции.

Медалисты

Составы 

В скобках указано место в индивидуальном и командном мировом рейтинге FIBA 3×3 на 6 июня 2021 года.

Судьи 
12 судей были приглашены обслуживать женский турнир по баскетболу на летних Олимпийских играх 2020

 Ванесса Девлин Сара Эль-Шарнуби Влад Гиздаряну

 Эдмонд Хо Ясмина Юрас Марек Малишевский

 Маркос Михаэлидес Евгений Островский Ши Цижун

 Су Юйен Цецилия Тот Гленн Туитт

Соревнование

Групповой этап 

Время местное UTC+9

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на сайте Olympedia.org
 Официальный сайт FIBA

Баскетбол 3×3